Lap dance – danza erotica
Lapdance – singolo dei N.E.R.D del 2001
Lap Dance – singolo di Tyga del 2011
Lap Dance – film del 2014 diretto da Greg Carter